Turniej indywidualny kobiet w łucznictwie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 był 11. edycją w historii. Odbywał się w dniach od 27 lipca do 2 sierpnia 2012 roku w Lord’s Cricket Ground. W rywalizacji brały udział 64 zawodniczki.

Zawody wygrała reprezentantka Korei Południowej, Ki Bo-bae, która w finale pokonała Meksykankę Aídę Román 6:5. Dzięki zwycięstwie Mariany Avitii z Meksyku odniesionym nad Amerykanką Khatuną Lorig wynikiem 6:2, Meksykanka zdobyła brązowy medal.

Zasady turnieju 
Łuczniczki strzelały z linii oddalonej od celu o 70 metrów. W rundzie rankingowej umieszczone zostały dwa cele; każda zawodniczka została przypisana do jednego z nich. Wszystkie fazy turnieju głównego zostały rozegrane w formie systemu pucharowego. Najpierw uczestniczki zawodów musiały uczestniczyć w rundzie rankingowej, pozwalającej wyłonić rozstawienie każdej zawodniczki. Łuczniczki oddały 72 strzały w 12 etapach, po sześć strzałów każdy, z czasem czterech minut na rundę. Suma punktów z wszystkich oddanych strzałów określiła rankingi każdego sportowca. Zawodniczka rozstawiona z numerem pierwszym w pierwszej rundzie zmierzyła się z osobą o numerze sześćdziesiąt cztery, osoba z dwójką ze sportowcem z sześćdziesiątką trójką, i tak dalej. Zwyciężczynią zawodów okazała się lepsza z pięciu setów, przy czym każda zawodniczka oddała po trzy strzały na set. Triumfatorka seta otrzymała dwa punkty, a w sytuacji remisu każda łuczniczka dostała po jednym punkcie. Pierwsza osoba z sześcioma punktami wygrywała mecz. Przy remisie rozgrywana była dogrywka – zwyciężała zawodniczka, która trafiła najbliżej środka tarczy.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie brytyjskim letnim (UTC+01:00).

Rekordy 
Przed rozpoczęciem zawodów aktualne rekordy świata i olimpijski były następujące:

Runda rankingowa – 72 strzały

Wyniki

Runda rankingowa

Turniej główny

Faza początkowa

Faza medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Łucznictwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012